Das 2005er Verfassungsreferendum in Kenia wurde am 21. November 2005 abgehalten. Die vorgeschlagene neue Verfassung wurde mit 58 Prozent der Wählerstimmen abgelehnt.

Ablauf 
Im Referendum agierte die Regierung gespalten. Kibakis NAK-Fraktion, die im Wesentlichen Politiker aus den Völkern des zentralen Hochlands umfasste, warb für den Entwurf der Regierung. Die LDP-Fraktion der Regierung trat zusammen mit der KANU für eine Ablehnung auf. Den beiden Optionen wurden die Symbole Banane (pro) und Orange (contra) zugewiesen.

In der Abstimmung obsiegte das Orange Democratic Movement (ODM) mit 58 % der Stimmen. Dies wurde weithin als eine Abstimmung über Kibakis Politik bewertet.

Der Präsident reagierte daraufhin mit der Entlassung aller Minister und der Bildung einer Regierung der Nationalen Einheit. Sie setzte sich jetzt aus Politikern der NAK-Richtung, regionalen Politikern unterschiedlicher Couleur sowie denjenigen Vertretern aus KANU und FORD zusammen, die zu einer Zusammenarbeit bereit waren.

Ergebnis

Landesweite Ergebnisse

Ergebnisse nach Provinzen

Siehe auch 
 Politisches System Kenias
 Geschichte Kenias

Weblinks 
 Kenya Referendum

Kenia 2005
2005
Kenia